Свуп ():

 Свуп — пилотирование высокоскоростных куполов в парашютном спорте.
 Свуп — персонаж вымышленной «Вселенной трансформеров».